Ландыш:

 Ландыш () — род цветковых растений.
 Ландыш — ботанический заказник в Лиманском районе Донецкой области.
 Ландыш — татарское женское имя собственное.

См. также 
 
 Ландыш серебристый